Бригада (військова справа) — тактичне військове з'єднання в усіх видах збройних сил, родах військ.
 Бригада (колектив) — група робітників, які спільно виконують певний комплекс робіт (виробнича бригада, сільськогосподарська бригада), громадське доручення тощо.
 Бригада (організована злочинність)
 Бригада (телесеріал)

Етимологія 
Слово ймовірно пішло від французького la brigade — «бригада (в першу чергу у значенні військового формування), група, артіль»; в свою чергу походить від старофранцузького brigandine  — обладунки пішого солдата (le brigand) або вершника, поширені в XV столітті і складаються із залізних елементів на заклепках.

Інша версія походження — від італійського briga — «суперечка, сварка, боротьба»  (пор. «Брігелла»), хоча італійська Вікіпедія посилається на французький оригінал .

Джерела 

Багатозначні терміни